Plaats in Indonesië
Blang Pulo (Bandar), een plaats in het regentschap Bener Meriah van de provincie Atjeh
Blang Pulo (Muara Satu), een plaats in het regentschap Lhokseumawe van de provincie Atjeh